Artemisia elegans — синоним некоторых видов полыни: